L'edizione 1947-48 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'IFK Norrköping.

Capocannoniere del torneo fu Gunnar Nordahl (IFK Norrköping), con 18 reti.

Classifica finale

Verdetti
IFK Norrköping campione di Svezia 1947-48.
Djurgårdens IF e Halmstads BK retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1947
Calcio nel 1948
Campionato svedese di calcio